Varoš je lahko:
 Varoš Bosiljevski (Hrvaška)
 Varoš, Ražanj (Srbija)
 Varoš, Svrljig (Srbija)
 Varoš, Kalinovik (Bosna in Hercegovina)
 Varoš, Barban (Hrvaška)
 Varoš, Split (Hrvaška)
 Varoš, Šibenik (Hrvaška)
 Varoš, Zadar (Hrvaška)
 Varoš (Slovenija)